Ага Юсуп Алиев — председатель колхоза «Большевик» Байрам-Алийского района Туркменской ССР, Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родился в 1882 году в Закаспийской области. Член ВКП(б)/КПСС с 1937 года.

Дехканин, батрак.

В 1929 г. организовал в Байрам-Алийском районе колхоз «Большевик» и возглавлял его до ухода на пенсию в 1959 году.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 апреля 1948 года присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот» за получение в 1947 году по 62 центнера хлопка-сырца с га на площади в 10 га.

Награждён ещё одним орденом Ленина (25.12.1935), двумя орденами Трудового Красного Знамени и орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью «За трудовую доблесть» (11.06.1949).

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 2-го, 3-го и 4-го созывов.

Литература 
 Сельскохозяйственная энциклопедия: В 5 т./ Редкол.: И. Бенедиктов, А. Гриценко, М. Ильин. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Сельхозгиз, 1949—1956. — Т.1 — С.194-195.
 Герой социалистического труда Ага Юсуп Алиев [Текст] : [Пред. колхоза «Большевик» Байрам-Алийск. района] / Д. Рубежный. — Ашхабад : Туркменгосиздат, 1948 (Полиграфкомбинат). — 63 с. : портр.; 17 см. — (Герой социалистического труда).

Ссылки 
 
 Ага Юсуп Алиев
 Некролог

Умершие в Туркменистане
Депутаты Верховного Совета СССР 2-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 4-го созыва
Председатели колхозов
Члены КПСС